XPS — аббревиатура, может обозначать:

 XML Paper Specification — открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML, разработанный компанией Microsoft.
 Экструзионный пенополистирол (Extruded Polystyrene Foam) — теплоизоляционный синтетический материал, вырабатываемый путём экструзии полистирола.
 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (X-Ray photoelectron spectroscopy) — спектроскопический метод изучения состава материала.